Жозе Масия (; 25 февраля 1935, Сантус), более известный как Пепе () — бразильский футболист и футбольный тренер. За сборную Бразилии сыграл в 40 матчах. Двукратный чемпион мира (1958, 1962) — оба раза не сыграл на турнирах ни минуты (подобно Кастильо и Г. Мазетти (1934, 1938)), поскольку, будучи включённым в заявку, перед самым стартом травмировался.

Биография 
Родился в семье испанских мигрантов.

Пепе известен в большей степени как автор более чем 400 голов за ФК «Сантос». Он был одним из лидеров великой команды «Сантоса» 1950—1960-х (играл за клуб с 1954 по 1969) годов и по количеству голов за клуб уступает лишь Пеле. Пепе был основным игроком сборной Бразилии на левом фланге атаки, но каждый раз перед началом чемпионатов мира получал травмы, и уступал своё место Марио Загалло.

После завершения карьеры футболиста стал тренером, первоначально — молодёжных команд «Сантоса». В 1973 году, в первый же год самостоятельной работы в качестве главного тренера с «Сантосом» выиграл чемпионат штата Сан-Паулу.

С 1978 года начался более активный период в тренерской карьере Пепе. В 1981 году он выиграл чемпионат штата Минас-Жерайс с «Атлетико Минейро». В 1986 году привёл команду «Интернасьонал Лимейра» к победе в Лиге Паулиста, что является по сей день высшим достижением в истории этого клуба. В том же году возглавил «Сан-Паулу» и помог «трёхцветным» стать чемпионом Бразилии.

Всего за более чем 30-летнюю карьеру тренера Пепе работал с более чем полутора десятками клубов из четырёх стран трёх континентов, возглавлял в 1989 году сборную Перу.

С 2004 года отошёл от активной тренерской деятельности.

Титулы

Как игрок 
 Чемпион мира (2): 1958, 1962
 Лига Паулиста (10): 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968
 Чемпион Бразилии (5): 1961, 1962, 1963, 1964, 1965
 Турнир Рио-Сан-Паулу (3): 1963, 1964, 1966
 Кубок Либертадорес (2): 1962, 1963
 Межконтинентальный кубок (2): 1962, 1963
 Суперкубок межконтинентальных чемпионов (1): 1968

Как тренер 
 Чемпион Бразилии (1): 1986 (Сан-Паулу)
 Чемпион Японии (1): 1993
 Чемпион штата Сан-Паулу (2): 1973 (Сантос), 1986 (Интернасьонал Лимейра)
 Чемпион штата Минас-Жерайс: 1981 (Атлетико Минейро)
 Чемпион штата Сеара (1): 1985 (Форталеза)

Статистика выступлений 

Источники:

Примечания

Ссылки 
 Статья о Пепе
 Статистика и биография Пепе
 
 

Игроки сборной Бразилии по футболу
Футболисты Бразилии
Футбольные тренеры Бразилии
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Сантос»
Тренеры ФК «Ас-Садд»
Тренеры ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Тренеры ФК «Боавишта»
Тренеры ФК «Гуарани» Кампинас
Тренеры ФК «Интернасьонал Лимейра»
Тренеры ФК «Коритиба»
Тренеры ФК «Крисиума»
Тренеры ФК «Наутико» Ресифи
Тренеры ФК «Паулиста»
Тренеры ФК «Португеза Деспортос»
Тренеры ФК «Португеза Сантиста»
Тренеры ФК «Сантос»
Тренеры ФК «Сан-Паулу»
Тренеры ФК «Токио Верди»
Тренеры ФК «Форталеза»
Тренеры сборной Перу по футболу